Die Parlamentswahlen in Sambia 2011 fanden am 20. September 2011 im südafrikanischen Staat Sambia gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen statt. Die Patriotic Front gewann dabei erstmals seit ihrer Gründung 2001 die meisten Stimmen aller Parteien, noch einige Prozentpunkte vor der Partei Movement for Multi-Party Democracy (MMD), die seit der Demokratisierung Sambias 1991 immer die stärkste Kraft im Parlament und den Präsidenten gestellt hatte. Damit spiegelte das Ergebnis der Parlamentswahlen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen wider, in denen Michael Sata, der Kandidat der Patriotic Front, ebenfalls die meisten Stimmen erhielt.

Ergebnisse

Demokratische Standards 
Die EU-Beobachter der European Union Election Observation Mission (EU EOM) bezeichneten die Wahl als „im allgemeinen in transparenter und glaubwürdiger Weise durchgeführt“, beklagten aber den ungleichen Zugang zu verschiedenen Ressourcen der einzelnen Kandidaten, womit ein Vorteil der bisherigen Regierungspartei und ihres Kandidaten durch die teilweise Möglichkeit der Nutzung staatlicher Ressourcen gemeint war.

Einzelnachweise

Weblinks 
 taz-Artikel Vuvuzelas für den Wandel in Sambia, 24. September 2011
 Seite der sambischen Wahlkommission

2011
Sambia

en:Zambian general election, 2011